Ядерное испытание № 6 — кодовое название первого в Китае испытания трёхэтапной термоядерной бомбы, а также шестое испытание атомных бомб в Китае. Взрыв был произведён на полигоне Лоб-Нор в окрестности озера Лоб-Нор в уезде Малань, Синьцзян-Уйгурский автономный район, 17 июня 1967 года. После завершения этого испытания Китай стал четвёртой в мире термоядерной державой после СССР, США и Великобритании. Бомба была сброшена с самолёта марки Hong-6 (аналог советского самолёта Ту-16), на парашюте спущена до высоты 2960 метров, где был произведён взрыв. Бомба была трёхэтапной со взрывателем на базе элемента уран-235 и использованием урана-238 в качестве оболочки заряда. Мощность взрыва составляла 3,3 мегатонн.

Полноценная боевая водородная бомба была испытана всего через 32 месяца после испытания первой атомной бомбы. Это самый быстрый в истории период таких разработок. Только в начале своей ядерной программы Китай получал поддержку СССР, но потом отношения с СССР сильно ухудшились и около 1960 года СССР полностью прекратил помощь и отозвал специалистов. Ядерное испытание номер 6 было подготовлено Китаем уже без помощи зарубежных консультантов, вопреки международным санкциям со стороны СССР и США.

Китай поставил цель разработать термоядерную бомбу мощностью как минимум в одну мегатонну, которую можно было бы сбросить с самолёта или направить к цели с помощью баллистической ракеты. Несколько испытаний показало, что Китаю удалось справиться с этой задачей.

См. также 
 596 (ядерное испытание)

Примечания

Литература 
 Norris, Robert, Burrows, Andrew, Fieldhouse, Richard. Nuclear Weapons Databook, Volume V, British, French and Chinese Nuclear Weapons. San Francisco, Westview Press, 1994, ISBN 0-8133-1612-X

Ссылки 
 Видео Ядерного испытания № 6

Ядерные испытания Китая
История Синьцзян-Уйгурского автономного района